Le  GSS Keravnós Nicosie est un club chypriote de basket-ball évoluant au plus haut niveau du championnat de Chypre. Le club, section d'un club omnisports, est basé dans la ville de Nicosie.

La section féminine appartient elle aussi à l'élite.

Historique

Palmarès 
International
 Finaliste de l'EuroCup Challenge : 2007
National
 Champion de Chypre : 1989, 1997, 2000, 2001, 2008, 2017, 2019
 Vainqueur de la Supercoupe de Chypre : 1999, 2000, 2012
 Vainqueur de la coupe de Chypre : 1989, 1997, 1998, 1999, 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, , 2019

Entraîneurs successifs 
 Depuis ? :

Effectif actuel

Joueurs célèbres ou marquants

Liens externes 
  Site officiel

Nicosie
Sport à Nicosie